Paul D. Miller steht für:

 DJ Spooky (* 1970), US-amerikanischer DJ (elektronischer Hip Hop)
 P. David Miller (* 1963), US-amerikanischer Pyrotechniker (Special Effects)
 Paul David Miller (* 1941), US-amerikanischer Marineadmiral i. R.